Dean är ett manligt förnamn.

Personer med förnamnet

 Dean Acheson (1893–1971), en amerikansk ämbetsman tillhörig demokraterna
 Dean Barrow (1951–), Belizes premiärminister sedan 2008
 Dean Butterworth (1976–), en brittisk trummis
 Dean Butler (1977–), en australisk landhockeyspelare
 Dean Butler (skådespelare) (1956–), en kanadensisk-amerikansk skådespelare och TV-producent
 Dean Cain (1966–), en amerikansk skådespelare
 Dean Dixon (1915–1976), en amerikansk dirigent
 Dean Edwards (1970–), en amerikansk skådespelare och ståuppkomiker
 Dean Fujioka (1980–), en japansk skådespelare
 Dean Furman (1988–), en sydafrikansk fotbollsspelare
 Dean Glenesk (1957–), en amerikansk idrottare
 Dean Heller (1960–), en amerikansk republikansk politiker
 Dean Jagger (1903–1991), en amerikansk skådespelare
 Dean Jones (1931–2015), en amerikansk skådespelare
 Dean Kilpatrick (1949–1977), manager åt rockbandet Lynyrd Skynyrd
 Dean Koontz (1945–), en amerikansk storsäljande författare
 Dean Kukan (1993–), en schweizisk professionell ishockeyspelare
 Dean Lorey (1967–),  en amerikansk författare
 Dean Martin (1917–1995), en amerikansk sångare
 Dean McDermott (1966–), en kanadensisk skådespelare
 Dean Norris (1963–), en amerikansk skådespelare
 Dean O'Gorman (1976–), en nyzeeländsk skådespelare, fotograf och konstnär
 Dean Pullar (1973–), en australisk simhoppare
 Dean Reed (1938–1986), en amerikansk sångare och skådespelare
 Dean Rusk (1909–1994), USA:s utrikesminister 1961–1969
 Dean Smith (1988–), en brittisk racerförare
 Dean Smith (friidrottare) (1932–), en amerikansk före detta friidrottare
 Dean Stockwell (1936–), en amerikansk skådespelare
 Dean Wareham (1963–), en nyzeeländsk skådespelare, musiker och kompositör
 Dean Whitehead (1982–), en engelsk professionell fotbollsspelare
 Dean Winters (1964–), en amerikansk skådespelare
 Dean Yeagle (1950–), en amerikansk illustratör och animatör